Bröhan-Museum – museo tedesco di Berlino
Ethelie Madeleine Brohan – attrice francese, figlia di Suzanne
Suzanne Brohan – attrice teatrale francese